Dauylbajew ist der Familienname folgender Personen:

 Ädilbek Dauylbajew (* 1964), kasachischer Politiker
 Asqat Dauylbajew (* 1962), kasachischer Jurist